Fogalom
Ómen, mint figyelmeztető előjel
 Nomen est omen
 Film
Ómen (1976), Richard Donner filmje
Ómen 2. – Damien (1978), Don Taylor filmje
Ómen 3. – A végső leszámolás (1981), Graham Baker filmje
Ómen 4. – Feltámadás (1991), Jorge Montesi és Dominique Othenin-Girard filmje
Ómen (2006), John Moore filmje
 Zene
Omen, magyar heavy metal együttes
Ómen (1985), a P. Box együttes albuma